Williams FW22 je Williamsov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 2000, ko sta z njim dirkala Ralf Schumacher in Jenson Button. Button je z dirkalnikom FW22 postal najmlajši dirkač, ki je osvojil točke v Formuli 1, s šestim mestom na drugi dirki sezone za Veliko nagrado Brazilije, Ralf Schumacher pa je osvojil tri tretja mesta na Velikih nagradah Avstralije, Belgije in Italije. Skupno je moštvo zasedlo tretje mesto v konstruktorskem prvenstvu z 36-imi točkami.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (Odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

FW22
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 2000